Giecewiczowie herbu Doliwa – polski ród szlachecki
 Giecewiczowie herbu Gozdawa – polski ród szlachecki
 Giecewiczowie herbu Kościesza – polski ród szlachecki
 Giecewiczowie herbu Leliwa – polski ród szlachecki
 Giecewiczowie herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Giecewiczowie herbu Sas – polski ród szlachecki